Сальков — русская фамилия.

Известные носители 
 Сальков, Александр Николаевич (1831—1896) — русский государственный деятель, сенатор, тайный советник.
 Сальков, Андрей Никитич — Георгиевский кавалер (№ 1863, 26 ноября 1807, капитан 2-го ранга).
 Сальков, Василий Александрович — Георгиевский кавалер (№ 8612, 26 ноября 1851, полковник).
 Сальков, Владимир Васильевич — Георгиевский кавалер (2 сентября 1916, капитан).
 Сальков, Владимир Максимович (1937—2020) — советский футболист, защитник, тренер, мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.
 Сальков, Евгений Андреевич (1879—1942) — Георгиевский кавалер (7 июля 1907), штабс-капитан.
 Сальков, Леонид Васильевич (1886—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.